Координати - числа, величини, що визначають положення точки у просторі.
 Координати (антологія) - антологія сучасної української поезії на Заході, яка вийшла друком у 1969 р. у 2-х томах.